Кордышевка:

 Кордышевка — село на Украине, находится в Винницком районе Винницкой области.
 Кордышевка — село на Украине, находится в Казатинском районе Винницкой области.